2 miejscowości w Polsce: 
 Markocin – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osiek 
 Markocin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Cedynia